Чемпіонат Албанії 1962–1963 — 25-й чемпіонат Албанії з футболу. Чемпіоном вдруге поспіль став «Партизані».

Команди-учасниці

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Албанії на giovanniarmillotta 

1962—1963
Албанія
Албанія